ТЧБ — многозначная аббревиатура:
 ТЧБ — заведующий локомотивными бригадами
 ТЧБ — танк чистого балласта (морского судна)

См. также 
  — аббревиатура латиницей